Dealu Frumos ist der Name folgender Orte in Rumänien: 

 Dealu Frumos (Gârda de Sus), Dorf im Kreis Alba
 Dealu Frumos (Vadu Moţilor), Dorf im Kreis Alba
 Dealu Frumos (Argeş), Dorf im Kreis Argeş
 Dealu Frumos (Dâmboviţa), Dorf im Kreis Dâmboviţa
 Dealu Frumos (Sibiu) (Schönberg), Dorf im Kreis Sibiu